Капуртхала (, ) — город на севере центральной части штата Пенджаб, Индия. Административный центр округа Капуртхала.

История 
Во времена существования Британской Индии Капуртхала была столицей одноимённого туземного княжества.

География 
Абсолютная высота — 224 метра над уровнем моря. Расположен в 19 км к северо-западу от города Джаландхар и в 66 км к юго-востоку от Амритсара.

Экономика 
Экономика города основана на производстве текстиля, электрических проводов, а также на пищевой промышленности.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 111 835 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Пенджаба